Josh Gordon (n. 1991) – giocatore di football americano statunitense
Josh Gordon (n. 1994) – calciatore britannico
Josh Gordon – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore statunitense
Josh Gordon – musicista statunitense